Горган () — топоним, связанный с иранским обозначением волка (, ):

 Горган — город в Иране, административный центр провинции Голестан.
 Горган — гора северо-западнее Арарата.
 Горган — река в Северном Иране.
 Горган — один из 12 шахрестанов (областей) иранского остана Голестан.

См. также 
 Горганский залив
 Горган Илемский — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Горганы, на хребте Аршица.
 Гюргян
 Горганы

Примечания